Spruce ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Spruce (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Richard Spruce (1817–1893), englischer Botaniker und Naturforscher

Spruce bezeichnet 

folgende Orte in den Vereinigten Staaten
 Spruce (Colorado)
 Spruce (Michigan)
 Spruce (Minnesota)
 Spruce (Missouri)
 Spruce (Nevada)
 Spruce (Pennsylvania)
 Spruce (West Virginia)
 Spruce (Wisconsin), im Oconto County
 Spruce (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Spruce Point (Kalifornien)
 Spruce Run (New Jersey)
 Spruce Shores (Maine)
 Spruce Valley (West Virginia)

weiteres:
 Spruce Island, Insel des Kodiak-Archipels in Alaska in den Vereinigten Staaten
 Spruce Knob, Berg im US-Bundesstaat West Virginia

mehrere Townships in den Vereinigten Staaten 
 Spruce Township
 Spruce Grove Township
 Spruce Hill Township

folgende Orte in Kanada
 Spruce Grove, Stadt im Parkland County in der kanadischen Provinz Alberta 
 Spruce Meadows, Reitstall in Kanada